Дерматом — ділянка шкіри, іннервована нервовими волокнами від певної пари спинномозкових нервів
 Дерматом — хірургічний інструмент
 Дерматом — мезенхімальний зачаток дерми